Cot Seutui (Ulim), een plaats in Indonesië
Cot Seutui (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië